Stadio dell'Indipendenza () può riferirsi a:

Stadio dell'Indipendenza (Bakau), in Gambia
Stadio dell'Indipendenza (Bhisho), in Sudafrica
Stadio dell'Indipendenza (Dar es Salaam), in Tanzania
Stadio dell'Indipendenza (Lusaka), nello Zambia
Stadio dell'Indipendenza (Shreveport), negli Stati Uniti d'America
Stadio dell'Indipendenza (Windhoek), in Namibia
Stadio Merdeka ("stadio dell'indipendenza"), in Malaysia